Les Sortceliers est le premier tome de la série Tara Duncan créée par Sophie Audouin-Mamikonian. Il est sorti aux éditions Seuil en grand format le  et aux éditions Pocket pour le format de poche. Il a été traduit en anglais américain par William Rodarmor et publié par Sky Pony Press en 2012.

Résumé 
Tara'tylanhnem Duncan, dite Tara Duncan, est une jeune fille de douze ans aux pouvoirs surnaturels qui vit avec sa grand-mère, Isabella. Celle-ci lui raconte depuis qu'elle est toute petite que ses parents sont morts dans la jungle amazonienne. Après avoir surpris une discussion entre sa grand mère et le père de Fabrice, son meilleur ami, elle apprend qu'elle est une sortcelière, ainsi que le jeune garçon, mais qu'elle ne doit surtout pas le savoir à cause de la promesse d'Isabella faite au père de Tara : sa fille ne deviendrait jamais mage. Pour cela fait Tara est surveillée étroitement par une personne engagée depuis qu'elle est toute petite, Deria.

Elle se rend tout de même sur une autre planète appelée Autremonde où la magie est très présente. Tara s'y fera plein d'amis comme Gloria D'aavil, dites Moineau, descendante de la Belle et la Bête et une des princesses collatérales du Royaume de Lancovit, conservant l'anonymat sur son rang, ainsi que Caliban Dal Salan, dit Cal, futur Voleur Patenté, Fafnir la naine guerrière qui, comme tous les nains, déteste la magie mais qui est pourtant dotée de pouvoirs et Robin M'angil, un demi-elfe qui tombera bien vite amoureux de Tara, et bien sûr son ami Fabrice. 

Cependant, Tara ne liera pas que des amitiés et rencontrera des ennemis dont Angelica, une peste égocentrique et hautaine, mais également Magister, chef des Sangraves, et qui rêve de vengeance et de pouvoir. Tara après un voyage dans les Limbes revient avec un démon puissant (mais qui attaque avec des métaphores !) qui la possède. Elle doit partir à Omois (autre royaume d'Autremonde) pour se faire soigner. Après l'avoir soignée, les Haut-Mages décident de prévoir une visite à Tingapour (capitale d'Omois) où Magister enlève Tara pour l'utiliser comme clef afin de libérer les démons prisonniers des Limbes sur Terre et ainsi tuer les dragons qu'il méprise. Mais Tara ne se laissera pas faire et s'échappera pour rentrer accompagnée de sa mère, Selena Duncan, disparue et déclarée morte, qui était retenue captive par Magister. 

Roman pour l'enfance et la jeunesse
Roman français paru en 2003
Roman de fantasy français
Tara Duncan